Войте́нко — українське прізвище, утворене від слова війт.

Відомі носії 
 Войтенко Анатолій Омелянович (*1932) — радянський і український науковець у галузі експериментальної фізики та прикладної механіки.
 Войтенко Валентин Андрійович (*1949) — український художник, заслужений художник України.
 Войтенко Валентин Григорович (*1953) — український журналіст, економіст, державний службовець, автор багатьох публіцистичних творів, науково-популярних статей та збірників.
 Войтенко Василь Андрійович (1881—1951) — український і російський співак.
 Валентина Войтенко (1989) — українська акторка, танцівниця, блогерка; учасниця другого сезону українського телешоу «Танцюють всі!» на телеканалі СТБ.
 Войтенко Володимир Валентинович (*1980) — державний службовець, судовий експерт.
 Войтенко Володимир Григорович (1912—1978) — радянський оператор-постановник ігрових і науково-популярних фільмів.
 Войтенко Володимир Миколайович (*1959) — український кінознавець, головний редактор сайтів «Кіно-коло» та «Сценарна майстерня», відник авторської телепрограми «Аргумент-кіно» («1+1»).
 Войтенко Володимир Платонович (*1934) — український геронтолог та педагог, доктор медичних наук.
 Войтенко Іван В'ячеславович (1974—2018) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтенко Іван Іванович (* 1984) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтенко Іван Федорович (1920—1994) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Войтенко Ігор Іванович — волонтер, учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Войтенко Нана Володимирівна (* 1968) — український нейрофізіолог і біофізик.
 Войтенко Ніна Юхимівна (1928-2008) — педагог, Герой Соціалістичної Праці.
 Войтенко Оксана Володимирівна (* 1989) — українська телережисерка та сценаристка.
 Войтенко Олег Андрійович (1978—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтенко Олександр Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Войтенко Олександр Михайлович (1915—1995) — український громадський діяч, генерал-майор, заступник начальника космодрому «Байконур», Перший голова Федерації космонавтики України, голова Української Ради ветеранів Байконуру.
 Войтенко Олексій Сергійович (*1981) — український композитор і музикознавець.
 Войтенко Стефан Юхимович (*1981) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Войтенко Сергій Вікторович — гітарист, засновник «Aeternus Prophet»

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко